Crna Gora:
 Klenak (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Srbija:
 Klenak (Ruma, Srbija), naselje u općini Ruma